

Anno 
 209 o 209 a.C.

Codici 
 209  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Asiago nei pressi di Cima Ekar a (1350 msm), in provincia di Padova

Matematica 
 209 – numero